Чемпионат Европы по международным шашкам среди женщин (блиц) 2009 года () прошёл 29 августа в городе Стокгольм (Швеция) под эгидой Международной федерации шашек ФМЖД и Европейской конфедерации шашек.

Медалисты 
  — Наталья Шестакова, 25 очков.
  — Ирина Платонова, 24 очка.
  — Олеся Абдуллина, 24 очка.

Результаты

Ссылки 
 таблица

События 29 августа
2009
Спорт в Швеции в 2009 году
2009 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Август 2009 года
Шашки